Мария-Алехандра Венто-Кабчи (; родилась 24 мая 1974 года в Каракасе, Венесуэла) — венесуэльская теннисистка; победительница четырёх турниров WTA в парном разряде; чемпиона теннисного турнира Панамериканских игр.

Общая информация 
Мария-Алехандра — одна из двух дочерей Ромуло и Кармен Венто. Отец длительное время работал учителем в средней школе, а мать числилась сотрудником консульства Венесуэлы в Майами. Старшая сестра — Мария Эухения — тоже пробовала себя в профессиональном теннисе, но особых успехов не добилась.

Мария-Алехандра пришла в теннис в 6 лет, решив взять уроки этой игры после ряда просмотров тренировок своей старшей сестры.

21 июля 2001 года венесуэлка вышла замуж за адвоката Гамаля Кабчи и с тех пор выступала на соревнованиях под именем Мария Венто-Кабчи.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (13)

Победы (7)

Поражения (6)

Финалы турниров WTA в парном разряде (10)

Победы (4)

Поражения (6)

Финалы турниров ITF в парном разряде (4)

Победы (2)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Венесуэлы
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года